Romániai települések
 Valcsatelep (Vâlcea) Brassó megyében
 Vâlcea Fehér megyében
Romániai megye
 Vâlcea megye